

Гортонвілл — селище у провінції Нова Шотландія

Гортонвілл — селище, штат Массачусетс
 Гортонвілл — селище, штат Вісконсин
 Гортонвілл — переписна місцевість, штат Нью-Йорк